Jonathan Davis peut désigner :
 Jonathan Davis (1971-), chanteur américain du groupe de Néo Métal KoRn ;
 Jonathan Davis (1983-), joueur de baseball américain ;
 Jonathan D. Davis (1993-), joueur de baseball américain.